Plaatsen in Turkije
 Çağlayan (Canik), een dorp in het district Canik, provincie Samsun;
 Çağlayan (Hamur), een dorp in het district Hamur, provincie Ağrı;
 Çağlayan (Kulp), een dorp in het district Kulp, provincie Diyarbakır;
 Çağlayan (Erzincan), een dorp in het district Erzincan, provincie Erzincan;
 Çağlayan (Uzundere), een dorp in het district Uzundere, provincie Erzurum;
 Çağlayan (Giresun), een dorp in het district Giresun, provincie Giresun;
 Çağlayan (Şebinkarahisar), een dorp in het district Şebinkarahisar, provincie Giresun;
 Çağlayan (Çukurca), een dorp in het district Çukurca, provincie Hakkari;
 Çağlayan (Kâğıthane), een wijk in het district Kâğıthane, provincie Istanboel;
 Çağlayan (Kahramanmaraş), een dorp in het district Kahramanmaraş, provincie Kahramanmaraş;
 Çağlayan (Alaşehir), een dorp in het district Alaşehir, provincie Manisa;
 Çağlayan (Gördes), een dorp in het district Gördes, provincie Manisa;
 Çağlayan (Fındıklı), een dorp in het district Fındıklı, provincie Rize;
 Çağlayan (Adapazarı), een dorp in het district Adapazarı, provincie Sakarya;
 Çağlayan (Gerze), een dorp in het district Gerze, provincie Sinop;
 Çağlayan (Yıldızeli), een dorp in het district Yıldızeli, provincie Sivas;
 Çağlayan (Pülümür), een dorp in het district Pülümür, provincie Tunceli;
 Çağlayan (Akdağmadeni), een dorp in het district Akdağmadeni, provincie Yozgat.